Sept navires et un établissement à terre de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Proserpine.
 Le  est un sloop acheté en 1756 et capturé par la mrine française la même année.
 Le  est un brûlot acheté en 1757 et vendu en 1763.
 La  est une frégate de sixième rang lancée en 1777 et naufragée en 1799.
 La frégate française  est capturée le  par l' et incorporée dans la Royal Navy sous le nom de HMS Proserpine. Elle est retirée du srvice actif en 1799 et vendue pour démolition en 1806.
 La Proserpine est une frégate de classe Amphion lancée en 1807 puis capturée en 1809 par la marine française.
 Le  est un vaisseau de 46 canons lancé en 1830 et vendu en 1860.
 Le  est un croiseur de  construit en 1896 et démantelé en 1919. 
 HMS Proserpine est le nom d'une base navale de la seconde guerre mondiale dans les Orcades.

Références 

Proserpine